Ladage ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Ladage (* 1942),  deutscher Jurist
 Wolfgang Ladage (1943–1992), deutscher Fußballspieler